Goães peut désigner :
au Portugal :
Goães, paroisse civile de la municipalité d'Amares, située dans le district de Braga et la région Nord ;
Goães, paroisse civile de la municipalité de Vila Verde, située dans le district de Braga et la région Nord.